Нуево Бенито Хуарез има више значења:

 Нуево Бенито Хуарез (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Бенито Хуарез (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Бенито Хуарез (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Бенито Хуарез (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику